Андых () — село в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Андых как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположен у подножья хребта Зоногох на высоте 1772 м над у. м., в 8 км к северо-востоку от районного центра села Хебда.

Население

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1431 году. По преданию основано выходцем из села Хунзах.

Социальная инфраструктура 
В селе действует средняя школа. В 1986 г. был открыт филиал завода «Дагэлектроавтомат».

Сельское хозяйство 
СПК «Андыхский»

Известные уроженцы 
 Магомедов, Муса Магомедович — Народный поэт Дагестанской АССР.

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана